Nozomi Maruyama (ur. 2 czerwca 1998 w Nara) – japońska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów (2015), dwukrotna uczestniczka tej imprezy (2015 i 2017).

W lipcu 2014 zadebiutowała w cyklu FIS Cup. Zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Maruyamy na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Maruyamy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1998